Horst Peschke ist der Name folgender Personen:

* Horst Peschke (Politiker) (1914–1991), deutscher Politiker (FDP), MdA Berlin
 Horst Peschke (Fußballspieler) (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer